Păpăuți se poate referi la:

 Localități din România
Păpăuți - localitate din județul Covasna
 Localități din Republica Moldova
Păpăuți - comună din raionul Rezina

Toponime românești